Nambiyath Puthansurayil Balakrishnan (1935 - ) é um botânico indiano.

Ligações externas
  

Botânicos da Índia